Chris Punnakkattu Daniel (* 19. August 1981 in Versmold) ist ein deutscher Fußballfunktionär und Sportjournalist Er ist Strategischer Berater & Leiter Medien / Kommunikation des Frauenfußball-Zweitligisten FSV Gütersloh 2009. Punnakkattu Daniel gilt als Experte für den indischen Fußball. In seiner Laufbahn war er für verschiedene Vereine und Verbände wie die Deutsche Fußball Liga, den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die All India Football Federation (AIFF) tätig.

Leben 
Punnakkattu Daniels Eltern stammen aus Kerala in Indien.

Er begann seine Karriere als Sportjournalist 1999 als stellvertretender Chefredakteur des Fußballportals IndianFootball.com In der Folge war er COO der 2008 gegründeten Muttergesellschaft mit Sitz in Berlin. Es folgten Tätigkeiten für nationale und internationale Print- und Onlinemedien sowie Auftritte als Fußballexperte für TV- und Radiosender wie die BBC, die Deutsche Welle und andere.

Sein Tätigkeitsfeld verlagerte sich auf die Bereiche Management, Beratung und PR für Vereine und Verbände mit Schwerpunkt auf dem indischen Fußballmarkt. Punnakkattu Daniel verantwortete Indienprojekte für Vereine aus der Bundesliga wie die TSG 1899 Hoffenheim, Borussia Dortmund und weitere.

Für den indischen Fußballverband AIFF war Punnakkattu Daniel unter anderem als Teammanager für die U-17 Nationalmannschaft, Medienkoordinator, Scout und im Bereich Internationale Beziehungen tätig. Er vertritt die Interessen des indischen Fußball auf zahlreichen globalen Fußballinitativen und -konferenzen wie der Soccerex, dem SPOBIS, der International Football Arena und dem World Football Forum.

Seit der Saison 2021/22 ist er für den Frauen-Zweitligisten FSV Gütersloh 2009 als strategischer Berater und seit Sommer 2022 auch als Leiter Medien/Kommunikation tätig. Er zählt zum erweiterten FSV-Vorstand.

Weblinks

Einzelnachweise 

Person (FSV Gütersloh 2009)
Deutscher
Geboren 1981
Mann